Audi A5 er en personbilsmodel fra Audi, som bygges på fabrikken i Ingolstadt. Den af Walter Maria de’Silva designede A5 Coupé blev præsenteret på Geneve Motor Show den 6. marts 2007.

Markedspositionering/teknik 
A5 er baseret på A4's platform, men blev dog præsenteret et halvt år før A4.

Modellen kom på markedet i juni 2007 som coupé (type AU484) som konkurrent til BMW 3-serie Coupé og Mercedes-Benz CLK-klassen.

Den 3. december 2008 introduceredes A5 og S5 cabriolet, som blev officielt præsenteret på Detroit Motor Show 2009. Modellen afløste cabrioletudgaven af Audi A4.

A5-serien blev siden udvidet med en femdørs combi coupé-udgave med tilnavnet Sportback. Denne blev officielt præsenteret på Frankfurt Motor Show i september 2009..

Siden 2012-sæsonen har Audi indsat A5 i DTM.

Modelvarianter 
 Audi A5 Coupé (juni 2007 −)
 Audi S5 Coupé (juni 2007 −)
 Audi A5 Cabriolet (marts 2009 −)
 Audi S5 Cabriolet (marts 2009 −)
 Audi A5 Sportback (september 2009 −)
 Audi S5 Sportback (november 2009 −)
 Audi RS5 Coupé (april 2010 −)
 Audi RS5 Cabriolet (november 2012 −)

Siden faceliftet i efteråret 2011 findes 3,0 TDI i to effekttrin (150 kW/204 hk og 180 kW/245 hk), hvor 2,7 TDI udgik.

2,0 TDI's effekt blev øget fra 125 kW/170 hk og 350 Nm til 130 kW/177 hk og 380 Nm og findes nu også med automatgear. På benzinsiden blev 2,0 TFSI med 155 kW/211 hk i programmet, mens 1,8 TFSI nu yder 125 kW/170 hk i stedet for 118 kW/160 hk.

Den 195 kW/265 hk stærke 3,2 FSI udgik og blev afløst af en 3,0 TFSI med 200 kW/272 hk og 400 Nm.

Udstyrsmæssige kendetegn 
 Panorama-glastag (i coupé)
 Audi valvelift system (2,0 TFSI og 3,2 FSI; variabel ventilstyring)
 MMI-infotainmentsystem
 Quattro-firehjulstræk
 LED-xenon-dagkørelys
 Xenonlys standard fra 140 kW/190 hk, i Østrig og Schweiz standard på alle modeller
 Autoradio fra Bang & Olufsen
 Biltelefon med understøttelse af SIM Access Profile

Facelift 
I juli 2011 introducerede Audi faceliftede udgaver af samtlige karrosserivarianter, som kom på markedet den 5. november 2011.

Motorer 

 Kun for coupé
 Elektronisk begrænset
 Kun for coupé og cabriolet
 Ikke for coupé

Kilder

Eksterne henvisninger 

Den danske importørs side om A5

A5
Store mellemklassebiler
Coupéer
Cabrioleter
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 2007
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne